2 miejscowości w Polsce: 
 Rembowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna 
 Rembowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowo

Zobacz też: Rembów